Ясенка — гидроним, название рек в России и на Украине.
 
 Ясенка — река в Калининградской области России.
 Ясенка — река во Львовской области Украины.